Rezultati Prvenstva Avstralije 1937 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Vivian McGrath je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Jack Crawford (polfinale)
  Adrian Quist (četrtfinale)
  Vivian McGrath (prvak)
  John Bromwich (finale)
  Donald Turnbull (četrtfinale)
  Abel Kay (četrtfinale)
  Harry Hopman (polfinale)
  Leonard Schwartz (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1937